Fränkli steht für:

 eine Verniedlichungsform von Schweizer Franken
 Hans Fränkli (um 1410–1478), Kürschnermeister und Ratsherr in Bern